Běloba je obecné označení pro bílý pigment. Existuje více druhů:

 alabastrová běloba – jemně mletý dihydrát síranu vápenatého, sádrovec
 barytová běloba – síran barnatý, kontrastní látka používaná v rentgenologii trávicího traktu
 kremžská běloba – nazvaná podle Kremže, původně identická s olovnatou, dnes existují i bezolovnaté náhrady
 křídová běloba – křída, jemný uhličitan vápenatý, vápenec
 olověná běloba – síran olovnatý, jedovatá, dříve používaná k líčení (především klauni)
 olovnatá běloba – uhličitan olovnatý s hydroxidem olovnatým (2 PbCO3 · Pb(OH)2), jedovatá, lidově zvaná „plavajz“ (z něm. Bleiweiss)
 permanentní běloba – síran barnatý, též barytová běloba,
 titanová běloba – oxid titaničitý, mj. pigment nátěrových hmot, potravinářství, součást opalovacích krémů
 zinková běloba – oxid zinečnatý, součástí krémového pudru, přikládaná do krabičky vodových barev

související
 Litopon – běloba tvořená směsí sulfidu zinečnatého a síranu barnatého

podobná slova
 Běluha – kytovec z čeledi narvalovitých
 Běluha severní neboli mořská

Externí odkazy